Forni  peut faire référence aux communes italiennes suivantes, toutes dans la province d'Udine du Frioul-Vénétie julienne :
Forni Avoltri ;
Forni di Sopra ;
Forni di Sotto.

 Efrem Forni (1889-1976), cardinal italien de l'Église catholique.
 Giovanni Forni (né en 1964), mathématicien italien.
 Guglielmo Forni Rosa (1938-), philosophe et historien italien.
 Joséphine Forni (née en 1994), skieuse alpine française.
 Jules Forni (1838-1901), avocat et écrivain français.
 Marcello Forni (né en 1980), joueur italien de volley-ball.
 Raymond Forni (1941-2008), homme politique français.

Homonymie de localités